Vuia ist der Familienname folgender Personen:

 Octavian Vuia (1914–1990), rumänischer Philosoph und Schriftsteller 
 Ovidiu Vuia (* 1929), rumänischer Mediziner und Schriftsteller 
 Romulus Vuia (1887–1963), rumänischer Ethnologe